Prabhakar ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Prabhakar, eigentlich Janardhan Sharma nepalesischer Politiker
 Arati Prabhakar (* 1959), indisch-US-amerikanische Ingenieurin
 Manoj Prabhakar, ehemaliger Cricket-Spieler
 Ponnam Prabhakar, in die 15th Lok Sabha gewählter Politiker
 Prabhakar Reddy, Tollywood- (Telugu Film) -Schauspieler aus Andhra Pradesh
 Prabhakar Karekar, Sänger der Klassischen Indischen Musik
 Prabhakar Panshikar, Bühnenschauspieler aus Maharashtra
 Prashant Prabhakar (* 1974), deutscher Schauspieler indischer Herkunft
 Tiger Prabhakar, (Kannada Prabhakar; 1950–2001), indischer Schauspieler
 Vishnu Prabhakar (1912–2009), indischer Schriftsteller